Ho Kwan Kit (* 20. April 1997 in Hongkong) ist ein Tischtennisspieler aus Hongkong. Er nahm 2016 an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Ho Kwan Kit gehörte schon in der Jugend zu den besten Spielern Hongkongs. So trat er erstmals 2014 international auf, konnte bei den Philippines Open das Finale erreichen, wo er Zhan Jian schlug und sich somit Gold sicherte. 2015 rückte er erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor und nahm an der Jugend-Weltmeisterschaft teil, musste sich dort jedoch Xue Fei im Viertelfinale geschlagen geben. Im Doppel, im Mixed und zusammen mit der Mannschaft konnte er Bronze gewinnen. Außerdem nahm er zum ersten Mal im Erwachsenenbereich an der Weltmeisterschaft sowie an den Australian Open teil, bei denen er im Finale auf Jung Young-sik traf, aber mit 0:4 verlor. Im Doppel mit Lam Siu Hang holte er Gold.

Im Jahr 2016 nahm er das erste Mal im Einzel am Asian Cup sowie mit dem Team an der Weltmeisterschaft und an den Olympischen Spielen teil, bei denen die Mannschaft Hongkongs jeweils ins Viertelfinale kam. Im Juni erreichte Ho mit Weltranglistenplatz 28 eine persönliche Bestmarke. Bei den China Open musste er sich im Viertelfinale mit 3:4 gegen den Olympiazweiten Zhang Jike geschlagen geben, im Doppel mit Tang Peng bzw. Wong Chun Ting sowie im U-21-Bereich gewann er in diesem Jahr auf der World Tour zahlreiche Medaillen, bei den Grand Finals holten er und Tang Bronze.

2017 kam er im Doppel mit Wong Chun Ting ins WM-Viertelfinale, das sie nach 2:0-Führung mit 3:4 gegen die späteren Sieger Fan Zhendong/Xu Xin verloren. Zudem gewannen sie Bronze bei der Asienmeisterschaft und Silber bei den ITTF World Tour Grand Finals 2017 im Dezember, nachdem sie dort im Finale gegen Masataka Morizono/Yūya Ōshima vier Matchbälle vergeben hatten. Im Jahr 2018 kam das Team Hongkongs bei der Weltmeisterschaft ins Achtelfinale, sie verloren in der Gruppenphase gegen die späteren Vize-Weltmeister Deutschland und Halbfinalisten Schweden und in der Hauptrunde gegen Japan. Außerdem gewannen Ho und Wong durch einen 3:0-Finalsieg über Morizono/Ōshima die Hong Kong Open im Doppel. Bei den Grand Finals erreichten sie erneut das Finale, unterlagen diesmal jedoch Jang Woojin/Lim Jong-hoon. 2019 gewannen sie die Qatar Open und qualifizierten sich erneut im Doppel für die Grand Finals – für Ho war es das vierte Mal in Folge –, konnten dort aber durch das Erstrundenaus gegen Fan Zhendong/Xu Xin erstmals keine Medaille gewinnen. In der Einzel-Weltrangliste war Ho Kwan Kit im Juli 2019 zudem zum ersten Mal seit Anfang 2015 nicht mehr in den Top 100 vertreten.

Spielstil 
Ho Kwan Kit ist Angriffsspieler. Er verwendet auf der Vorhand den Neo Hurricane 03, auf der Rückhand den Tenergy 05. Als Holz verwendet er das Holz des Weltmeisters Ma Long, nämlich den DHS Hurricane 03.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1997
Mann